SQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanana (Indonesia)
 sqn – codice ISO 639-3 della lingua susquehannock